L'étirage est un procédé de mise en forme d'un matériau ou une étape (opération) de ce procédé. Il peut être : 
 une opération dont le but est d'amener une barre ou un tube de dimensions déterminées, par passage à travers une filière, à une longueur plus grande et à une section plus réduite. La barre et le tube peuvent être en verre, en thermoplastique ou en métal : exemple : étirage de l'acier inoxydable ;

 une opération destinée à réduire la section des rubans et mèches de fibres durant la filature ;

 un procédé de mise en forme continue du verre à partir de verre fondu pour donner :
 du verre plat ;
 du verre étiré (type de verre creux) :
 des fibres de verre.

Référence 

Formage